Francisco Suárez puede referirse a:

 Francisco Suárez "Doctor Eximius" (1548-1617), teólogo, filósofo y jurista español;
 Francisco Suárez Arteaga "Francis Suárez" (1987-), futbolista español;
 Francisco Suárez Cardona (1953-2010), ecólogo español;
 Francisco Suárez Dávila (1943-), político y diplomático mexicano;
 Francisco Suárez Peredo (1823-1869), primer obispo de la Diócesis de Veracruz, en México (actualmente Arquidiócesis de Xalapa);
 Francisco Suárez de Ribera (1686-1738), médico y cirujano español.